Aminata Diaw Cissé, une philosophe sénégalaise ;
Boris Diaw, un joueur de basket-ball français ;
Diatou Diaw, une gymnaste sénégalaise ;
Doudou Diaw, un footballeur sénégalais ;
 Malick Diaw, un militaire et homme politique malien ;
Martin Diaw, un joueur de basket-ball français ;
Mouhamadou Diaw, un footballeur sénégalais ;
Oumar Diaw, acteur d'origine sénégalaise ;
Pape Djibril Diaw (1994-), un footballeur sénégalais ;
Yacine Diaw (1996-), une taekwondoïste sénégalaise.